Sept navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Portland soit en l’honneur du port de Portland dans le Dorset ou en celui des tenants du titre de   :

 le  est un vaisseau de ligne de quatrième rang portant , lancé en 1653 et brûlé pour éviter d’être capturé en 1692 ; 
 le  est un vaisseau de ligne de quatrième rang portant , lancé en 1693, reconstruit en 1723 et démoli en 1743 ;
 le  est un vaisseau de ligne de quatrième rang portant , lancé en 1744 et vendu en 1763 ;
 le  est un vaisseau de ligne de quatrième rang portant , lancé en 1770. Il est converti en ravitailleur en 1800, puis en prison flottante en 1802 ; il est vendu en 1817 ;
 le  est une barge utilisée probablement pour défendre Plymouth. Il est acheté en 1795 et revendu en 1802 ;
 le  est un vaisseau de ligne de quatrième rang portant , lancé en 1822 et vendu en 1862 ;
 le  est une frégate de type 23 lancée en 1999.

Voir aussi

Notes et références 

Nom de bateau de la Royal Navy